Marcos Galvão (Amazonas, 1981. június 23. –) amerikai-brazil MMA-harcos, a Bellator harmatsúlyú bajnoka. 2003 óta szerepel a profik között, 24 MMA-meccséből 17-et nyert meg. New Yorkban él, rendelkezik amerikai állampolgársággal is.

Jegyzetek

Források 
Adatlapja

1981-ben született személyek
Brazil emigránsok az Amerikai Egyesült Államokba
Brazil sportolók
MMA-versenyzők
Élő személyek